|}
Die Bahnstrecke Voghera–Varzi war eine normalspurige Lokalbahn in der Provinz Pavia in der italienischen Region Lombardei.

Sie verband die Stadt Voghera, ein direkt von Mailand, Turin und Genua erreichbarer wichtiger Bahnknotenpunkt in der Po–Ebene, mit dem berühmten Weinbaugebiet Oltrepò Pavese im Apennin.

Geschichte 

Die 1931 eröffnet Strecke wurde ursprünglich von der Società per la Ferrovia Voghera Varzi (FVV) betrieben. 1940 wurde sie von der Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino (FAA), betreiber der Sangritanabahn, übernommen.

1966 wurde die Bahnstrecke trotz ihrer Rentabilität stillgelegt und abgebaut.

Inzwischen wurde ein 33 km langen Fahrradweg auf der Bahntrasse gebaut, der seit 2021 auf voller Länge befahrbar ist.

Weblinks 

 Historische Bilder

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei
Radweg auf ehemaliger Bahnstrecke in Italien